Герб муниципального образования «Нижнеколымский район» Республики Саха (Якутия) Российской Федерации.

Герб утверждён решением Улусного Собрания депутатов муниципального образования «Нижнеколымский улус» № 7 от 11 марта 2005 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером № 2011.

Описание герба 
«В серебряном поле возникающий из-за лазоревой оконечности червленый диск, поверх всего — серебряный полярный медведь с черным носом и глазами. Во главе семь лазоревых дугообразно расположенных якутских алмазов (фигуры в виде поставленных на угол квадратов, каждый из которых расторгнут на шесть частей: накрест и наподобие двух сходящихся по сторонам стропил)».

Описание символики герба 
Основная фигура герба — белый медведь изображён на фоне солнечного диска. Красный цвет — символ солнца, тепла, который необходим для жителей Крайнего Севера.

Белый медведь отражает природно-климатические особенности Арктического улуса; олицетворение уверенности, твёрдости, доброй силы, спокойствия, миролюбивого характера многонационального населения улуса.

Серебряная Кайма символизирует чистоту, мудрость, радость. Лазоревая оконечность выражает огромные водные ресурсы муниципального образования: Нижнеколымский улус находится на берегу Северного Ледовитого океана и по нему протекает знаменитая река Колыма, впадающая в океан.

Алмазы в особой стилизации, аналогичной их стилизации в Государственном гербе Республики Саха (Якутия), обозначают административно-территориальную принадлежность муниципального образования к Республике Саха (Якутия).

Автор герба и компьютерный дизайн: Матвеев Артур Матвеевич (г. Якутск)".

См. также 
 Гербы районов Республики Саха

Примечания

Источники 
 Герб МО «Нижнеколымский район»
 Ю. В. Рубцов «Геральдика Якутии»

Гербы Якутии
Гербы районов России
Гербы с изображением медведей